El término escudo de San José puede referirse a:

 En Argentina

Escudo de San José (municipio), en Misiones;

 En Colombia

Escudo de San José (municipio), en Caldas;

 En Costa Rica

Escudo de San José (provincia);
Escudo de San José (cantón);
Escudo de San José (ciudad), capital de la república;

 En España

Escudo de San José (ciudad), en las Islas Baleares;

 En Perú

Escudo de San José (distrito), en Pacasmayo;

 En Trinidad y Tobago

Escudo de San José (ciudad), el pueblo más antiguo del país;

 En Uruguay

Escudo de San José (departamento).